Анастасія Павлюченкова була чемпіонкою останнього попереднього турніру 2010 року, але вирішила не захищати свій титул, а натомість взяти участь у Swedish Open.
Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Роберта Вінчі з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 

2014
Стамбул Cup, одиночний розряд